Mano de Dios puede referir a:

 Mano de Dios (arte), representación anicónica de la presencia de Dios.
 Jamsa, un símbolo en forma de mano popular en todo el Oriente Medio y África del Norte.
 Fuerza mayor o causa mayor, también conocido como mano de Dios o en latín vis maior, es un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever. 
 La mano de Dios, el primer gol anotado en el partido de fútbol entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el mundial de México de 1986.